Sofie Krehl (ur. 22 września 1995 w Kempten) – niemiecka biegaczka narciarska, srebrna medalistka olimpijska i brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej pojawiła się 13 stycznia 2011 roku w Hirschau, gdzie w mistrzostwach kraju zajęła 23. miejsce w biegu na 5 km techniką dowolną. W 2013 roku wystartowała na olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Braszowie, zajmując między innymi 14. miejsca w biegach na 5 km techniką klasyczną i 7,5 km stylem dowolnym. Rok później zajęła 35. miejsce w sprincie stylem dowolnym podczas mistrzostw świata juniorów w Val di Fiemme. Największy sukces w tej kategorii wiekowej osiągnęła w 2015 roku, kiedy wspólnie z koleżankami z reprezentacji zdobyła brązowy medal w sztafecie na mistrzostwach świata juniorów w Ałmaty.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 24 stycznia 2016 roku w Novym Měscie, zajmując siódme miejsce w sztafecie. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 11 grudnia 2016 roku w Davos, gdzie zajęła 28. miejsce w sprincie stylem dowolnym.

Na igrzyskach olimpijskich w Pekinie wspólnie z Katherine Sauerbrey, Victorią Carl i Kathariną Hennig zdobyła srebrny medal w sztafecie. Ponadto zajęła także jedenaste miejsce w sprincie stylem dowolnym i siedemnaste w biegu łącznym. Była też dziewiąta w sprincie drużynowym podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie w 2021 roku.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Niemieccy biegacze narciarscy
Niemieccy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1995